Córdoba ist der Name zahlreicher Orte und Gebiete, von denen die meisten nach der historischen Metropole

 Córdoba (Spanien), Stadt in Andalusien

benannt sind, die im 9. und 10. Jahrhundert zu den größten Städten der Welt gehörte.

Von dort aus regiert:
 Emirat von Córdoba, 756 – 929, Exilreich der 749 aus Damaskus vertriebenen Umayyaden (arabisch قرطبة, Qurtuba)
 Kalifat von Córdoba, 929 – 1031, umayyadisches Gegenkalifat
 Taifa von Córdoba, 1031 – 1091, nach dem Zerfall des Kalifats entstandener Kleinstaat
 Königreich Córdoba (Krone Kastilien), 1236 – 1833, christliches Königreich in Personalunion mit Kastilien bzw. Spanien
 Provinz Córdoba, 1833 – heute, spanische Provinz, seit 1978 Teil der Autonomen Gemeinschaft Andalusien.
 Comarca de Córdoba, der Stadtkreis innerhalb dieser Provinz, der allerdings nur die Stadt umfasst.
Sowie
 Bistum Córdoba (Spanien), 290 – heute
 Córdoba (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien
 Córdoba CF, der größte Fußballklub der Stadt
 Chrysler Cordoba, ein Automodell des US-amerikanischen Automobil-Herstellers Chrysler
 Seat Cordoba, ein Automodell des spanischen Automobil-Herstellers Seat
 Cordoba (Film), 1964, Spielfilm des Regisseurs Carlos Saura
 Córdoba (Vino de la Tierra), das Weinbaugebiet in der Provinz Córdoba
 Córdoba (Zeitung), 1941 – heute, führende Tageszeitung der Provinz
 Abkommen von Córdoba, 2006, zwischen Spanien, Großbritannien und Gibraltar, zur Beendigung der spanischen Blockade Gibraltars
 Córdoba-Initiative, 2004, amerikanische islamische Organisation zur Diskussion des Verhältnisses zwischen Islam und Westlicher Welt
 Die Begriffe Córdoba/Qurtuba und al-Andalus stehen in der islamischen Welt und ihren Debatten allgemein für den „verlorenen“ islamischen Westen und den historischen oder heutigen (meist nicht-türkischen) Islam in Europa.

Zahlreiche andere Städte und Objekte sind nach dem andalusischen Córdoba benannt. Das zweitwichtigste Córdoba ist
 Córdoba (Argentinien), gegründet 1573, zweitgrößte Stadt Argentiniens
 Gran Córdoba, die aus Córdoba und seinem Umland bestehende Stadtregion
 Intendencia de Córdoba del Tucumán, 1783 – 1820, Teilstaat des Vizekönigreichs Río de la Plata
 Provinz Córdoba (Argentinien), 1820 – heute
 Erzbistum Córdoba, 1570 – heute, seit 1934 Erzbistum
 Cordoba (D 2), Zerstörer der argentinischen Marine (Stapellauf 1910)
 Unter Córdoba 1978 versteht man im Südosten des deutschen Sprachraums zuallererst ein dort im Rahmen der WM 1978 ausgetragenes Fußballspiel.

Weitere Córdobas sind u. a.
 Córdoba (Veracruz), Stadt in Veracruz, Mexiko
 Bistum Córdoba (Mexiko), 2000 – heute
 Der Vertrag von Córdoba 1821 erklärte die Unabhängigkeit Mexikos von Spanien
 Villa Córdoba, Ort in der Gemeinde Santa Lucía (Corrientes), Argentinien
 Paso Córdoba, Ort in der Gemeinde General Roca, Río Negro, Argentinien
 Córdoba (Durango), Stadt in Durango, Kolumbien
 Córdoba (Bolívar), Gemeinde in Bolívar, Kolumbien
 Córdoba (Nariño), Gemeinde in Nariño, Kolumbien
 Córdoba (Quindío), Gemeinde in Quindio, Kolumbien
 Los Córdobas, Gemeinde in Córdoba, Kolumbien
 Departamento de Córdoba, eine kolumbianische Provinz

Außerdem ist der
 Córdoba Oro (auch Córdoba de Oro) seit 1912 die Währung Nicaraguas, benannt nach Francisco Hernández de Córdoba, dem Gründer Nicaraguas, der selbst wiederum aus dem andalusischen Córdoba stammte und es deshalb in seinem Namen trug.

Córdoba ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Abdallah von Córdoba (844–912), siebenter Emir von Córdoba (888–912)
 Abel Córdoba (* 1941), argentinischer Tangosänger
 Alejandro Córdoba Sosa (* 1971), argentinischer Schriftsteller
 Antonio de Aragón-Córdoba-Cardona y Fernández de Córdoba (1616–1650), Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Danilson Córdoba (* 1986), kolumbianischer Fußballspieler

 Enrique Álvarez Córdoba (1930–1980), salvadorianischer Kaffeepflanzer und Reformpolitiker

 Flavio Córdoba (* 1984), kolumbianischer Fußballspieler
 Gonzalo Fernández de Córdoba (1585–1635), spanischer Feldherr im Dreißigjährigen Krieg
 Gonzalo Fernández de Córdoba y Aguilar (1453–1515), spanischer General und Staatsmann
 Herman Córdoba (1989–2009), kolumbianischer Fußballspieler
 Iñigo Córdoba (* 1997), spanischer Fußballspieler
 Iván Córdoba (* 1976), kolumbianischer Fußballspieler
 Jhon Córdoba (* 1993), kolumbianischer Fußballspieler

 Luis Fernández de Córdoba y Arce (* 1589), spanischer Militär und Gouverneur
 Maximiliano Córdoba (* 1990), uruguayischer Fußballspieler
 Miguel Illescas Córdoba (* 1965), spanischer Schachmeister
 Óscar Córdoba (* 1970), kolumbianischer Fußballspieler
 Pedro de Córdoba (Theologe) (1460/82–1521/25), spanischer Theologe und Missionar 
 Pedro de Cordoba (1881–1950), US-amerikanischer Schauspieler
 Pedro I. Fernández de Córdoba y Figueroa (1518–1552), 4. Graf von Feria und Ritter des Orden vom Goldenen Vlies
 Piedad Córdoba (* 1955), kolumbianische Politikerin
 Rafael Ángel Pérez Cordoba (1946–2019), costa-ricanischer Langstreckenläufer
 Raúl Córdoba (1924–2017), mexikanischer Fußballtorwart
 Ricardo Córdoba (* 1982), panamaischer Boxer
 Víctor Córdoba (* 1962), panamaischer Boxer

Siehe auch:

 Kordoba
 Cordova
 Universität von Córdoba